Chelso Tamagno – cestista statunitense
 Francesco Tamagno – tenore italiano
 Mario Tamagno – architetto e insegnante italiano